Mess (band), een zangduo uit Oostenrijk.
mess (eetgelegenheid), eetgelegenheid voor militairen
De afkorting MESS kan verwijzen naar:
MESS (emulator), een computeremulator van oude home- en spelcomputersystemen;
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, voormalige Nederlandse spoorwegmaatschappij